Heřmaň kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Heřmaň (okres České Budějovice)
 Heřmaň (okres Písek)